Die Weltcupsaison 2002/03 der Nordischen Kombination begann am 29. November 2002 im finnischen Kuusamo und endete am 15. März 2003 in Lahti, ebenfalls Finnland. Während der Saison wurden vom 18. Februar bis 1. März 2003 die Nordischen Skiweltmeisterschaften von Val di Fiemme ausgetragen. Mit der Saison trat ein neues FIS-Punktesystem in Kraft, wonach der Sieger eines Weltcups nur noch 100 Punkte erhielt. Mit seinen vier Weltcupsiegen konnte Ronny Ackermann den Sieg im Gesamtweltcup aus dem Vorjahr wiederholen und verwies Felix Gottwald mit ebenfalls vier Weltcupsiegen erneut auf den zweiten Platz. Dritter der Gesamtwertung wurde Björn Kircheisen, der im ersten Saisondrittel der stärkste Athlet war. Im Sprintweltcup ergab sich letztlich die gleiche Reihenfolge wie im Gesamtweltcup.

Für Björn Kircheisen war der Sieg im norwegischen Trondheim der erste Weltcuperfolg in seiner Laufbahn. Zudem konnte er das Einzelrennen und den Sprint an den beiden folgenden Tagen gewinnen und ist damit der erste Kombinierer, dem dies gelang. Zudem erreichte der US-Amerikaner Johnny Spillane mit einem zweiten sowie zwei dritten Plätzen seine ersten Podestplätze im Weltcup.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
 Grand Prix der Nordischen Kombination 2002
 B-Weltcup der Nordischen Kombination 2002/03

Weblinks

Einzelnachweise 

Weltcup der Nordischen Kombination
Wintersport-Weltcup 2002/03